Arquímedes puede referirse a:
 Arquímedes, matemático, físico, ingeniero, inventor y astrónomo de la Antigua Grecia.
 Arquímedes, nombre propio masculino de origen griego.
 Arquímedes, gran cráter lunar en la zona oriental del Mare Imbrium.
 Montes Arquímedes, cadena montañosa de la Luna.
 Arquímedes, software libre para diseño.
 El Principio de Arquímedes.

fr:Archimède (homonymie)
it:Archimede (disambigua)
en:Archimede